Christiania steht für

 den ehemaligen Namen von Oslo, Norwegen (1624 bis 1924)
 Christiania Theater, früherer Name des norwegischen Nationaltheatret, Oslo
 Videnskabsselskabet i Christiania, früherer Name der Norwegischen Akademie der Wissenschaften
 Freistadt Christiania, alternative Wohnsiedlung in Kopenhagen, Dänemark (seit 1971)
 auch Kristiania, ein Begriff aus der Skisprache; siehe Skifahren und Schwung (Ski)
 Christiania-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Kristiania
 Christiana